Maddalene ima više značenja:
 Maddalene, Cuneo
 Maddalene, Torino
 Maddalene, Vicenza